De UEFA Cupfinale van het seizoen 1996/97 is de 26e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 7 en 21 mei. Het Duitse FC Schalke 04 nam het op tegen het Italiaanse Internazionale. Beide wedstrijden eindigden op 1-0, waardoor uiteindelijk strafschoppen de beslissing brachten. Schalke won de strafschoppenreeks met 4-1.

Wedstrijdverslag
In de heenwedstrijd scoorde Marc Wilmots het enige doelpunt van de partij. De Belgische spits zag echter hoe zijn goal in het slot van de terugwedstrijd werd uitgewist door de Chileen Iván Zamorano. In de verlengingen werd er niet meer gescoord, waarna er strafschoppen kwamen. Schalke toonde zich de sterkste en trapte alle penalty's binnen. Doelpuntenmaker Zamorano en de Nederlander Aaron Winter misten elk voor Inter. Wilmots trapte de beslissende strafschop binnen en bezorgde Schalke 04 zijn eerste UEFA Cup.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1997
Europacupvoetbal 1996/97
FC Internazionale Milano
FC Schalke 04
UEFA
Sport in Gelsenkirchen
UEFA
Sportevenement in Milaan
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen